Alen Avdić – ex calciatore bosniaco
 Denni Avdić – calciatore svedese 
 Samir Avdić – ex cestista bosniaco